Acharya Abhinava Gupta de Abhinava Bharati (950-1050 d.C.) foi o mais celebre exponente do Shivaismo da Caxemira, do Trika Kaula e da filosofia estetica Indiana . Ele viveu em Caxemira. Nascido de uma familia de Iogues e criado em um ambiente muito nutritivo. Era um grande devoto da Devi e estudioso dos trabalhos de Kalidasa e por isso mesmo considerado um Shaktista.

A maioria dos seus trabalhos originais são sobre tantra e filosofia estetica embora tenha sido versado em uma infinidade de temas. Entre as centenas de textos comentando Natya Shastra, o mais importante e conhecido é o Tantraloka do qual uma versao resumida "Tantrarasa" e o unico a ter sido traduzido para o Ingles. Uma das importantes contribuições de Abhinava Gupta foi a adição do nono Rasa.

Obras 
Tantraloka

Ver também 
Trika Kaula
Shivaismo da Caxemira
Kalidasa

Ligações externas 
Pequena biografia de Abhinava Gupta

Sháktismo
Filósofos da Índia
Gupta
Lendas da Índia
Filósofos do século XI